Brüderstraße steht für:
 Brüderstraße (Köln–Siegen), alter Handelsweg im Rheinland
 Brüderstraße (Berlin-Mitte)
 Brüderstraße (Burg (bei Magdeburg)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Burg (bei Magdeburg)
 Brüderstraße (Görlitz)
 Brüderstraße (Halle)
 Brüderstraße (Hamburg)
 Brüderstraße (Herford), siehe Altstadt (Herford) #Brüderstraße
 Brüderstraße (Kassel)
 Brüderstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Südost
 Brüderstraße (Minden), siehe Liste der Baudenkmäler in Minden (links der Weser)
 Brüderstraße (Remscheid), siehe Liste der Baudenkmäler in Remscheid
 Brüderstraße (Zeitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Zeitz (Stadt)

Siehe auch: